Cayetano de Borbón-Dos-Sicilias (Nápoles, 12 de enero de 1846-Lucerna, 26 de noviembre de 1871) fue un príncipe de la Casa Real de las Dos Sicilias. Era el sexto hijo y cuarto varón de los reyes napolitanos, Fernando II, y su segunda esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen.

Biografía 
Don Cayetano era nieto por vía paterna del rey Francisco I de las Dos Sicilias y de la infanta María Isabel de Borbón, hija pequeña del rey Carlos IV de España. Por la vía materna, don Cayetano era nieto del archiduque Carlos Luis de Austria y de su esposa, la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. Su hermano de padre era Francisco II de las Dos Sicilias, que fue rey desde el fallecimiento de su padre (1859) hasta el destronamiento de los Borbones napolitanos en 1861.

A su nacimiento su padre constituyó en su favor un mayorazgo compuesto de la Real Tenuta di Carditello y otras propiedades anejas.

Matrimonio 
Contrajo matrimonio en Madrid el 13 de mayo de 1868 con la infanta Isabel de Borbón y Borbón, hija de Isabel II, reina de España. Días antes, el 9 de mayo, fue creado infante de España. La unión debía sellar las viejas rencillas entre los Borbones de Nápoles y los Borbones de España tras el reconocimiento por parte de estos últimos del Reino de Italia. El matrimonio se celebró unos meses antes de La Gloriosa, que dio al traste con la monarquía isabelina en España.

El matrimonio fue bastante infeliz. Durante dos años, los condes de Girgenti viajaron por Europa visitando a sus parientes en las ciudades más importantes, como Viena. Don Cayetano, de débil salud -sufría epilepsia-, intentó suicidarse sin éxito al menos una vez antes de morir. Falleció en su hotel de Lucerna, Suiza, después de pegarse un tiro en la sien a finales de 1871. No dejó descendencia. Está enterrado en El Escorial. Su viuda, la infanta Isabel, no volvió a casarse a pesar de tener solo 19 años, y regresaría a España en 1874. Sería una de las figuras clave de la Restauración alfonsina.

Títulos, órdenes y empleos

Tratamientos 

 12 de enero de 1846-9 de mayo de 1868: Su Alteza Real el príncipe Cayetano de Borbón-Dos Sicilias, conde de Girgenti.
 9 de mayo de 1868-26 de noviembre de 1871: Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante Don Cayetano de Borbón, príncipe de las Dos Sicilias.

Títulos 

 Príncipe de las Dos Sicilias.
 Conde de Girgenti.
 1868: Infante de España.

Órdenes

Bailío gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.

Extranjeras 

 6 de mayo de 1868: Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro. ( Reino de España)
 6 de mayo de 1868: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
 6 de mayo de 1868: Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. ( Reino de España)
 15 de octubre de 1869: Caballero gran cruz de la Orden del Mérito de San Ludovico ()

Empleos

Reino de las Dos Sicilias 

 6 de agosto de 1860: Primer teniente de la primera compañía del primer batallón del Cuerpo Real del Genio.
 Tercer regimiento de infantería de línea.
 Segundo teniente.
 10 de mayo de 1858: Alférez.
 Ayudante.

Reino de España 

 12 de mayo de 1868: Coronel de caballería del Ejército.

Ancestros

Enlaces externos 
 Los infantes de España tras la derogación de la Ley Sálica (1830)

Referencias 

Personas con epilepsia
Casa de Borbón en España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Suicidas de Suiza
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Caballeros grandes cruces de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Bailíos grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Infantes de España de gracia
Príncipes de las Dos Sicilias
Infantes de España del siglo XIX
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Lucerna